Unter dem Namen Neue Bündner Zeitung sind zwei ehemalige Zeitungen bekannt, die unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeiten existierten:

 Neue Bündner Zeitung (1860–1865), Nachfolgerin der Zeitung Die Rheinquellen.
 Neue Bündner Zeitung (1892–1974), nachmals die Bündner Zeitung (1975–1997), seit 1997 Die Südostschweiz.

Siehe auch

 Bündner Zeitung (1830–1858)